Арси́-сюр-Об () — один из 17 кантонов департамента Об, региона Гранд-Эст, Франция. Административный центр находится в коммуне Арси-сюр-Об. INSEE код кантона — 1002. Арси-сюр-Об полностью находится в округе Труа. В 2015 году размер кантона был увеличен с 22 коммун до 47.

История 
Кантон Арси-сюр-Об был создан в 1801 году. До реформы 2015 года в кантон входило 22 коммуны. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Об уменьшилось с 34 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. 22 марта 2015 года к кантону Арси-сюр-Об присоединили 24 коммун кантона Рамрю, 1 коммуна кантона Пине.

Коммуны кантона 

Состав кантона до реформы 2014 года:

Население 
В таблице приведена динамика численности населения по 2012 год. В 2015 году территория кантона увеличилась на 25 коммун, а население соответственно возросло до 14 894 человек (население во время переписи 2012 года на территории, определённой в 2015 году).

Политика 
Согласно закону от 17 мая 2013 года избиратели каждого кантона в ходе выборов выбирают двух членов генерального совета департамента разного пола. Они избираются на 6 лет большинством голосов по результату одного или двух туров выборов.

В первом туре кантональных выборов 22 марта 2015 года в Арси-сюр-Об баллотировались 4 пары кандидатов (явка составила 55,75 %). Во втором туре 29 марта, Ги Бернье и Соланж Годи были избраны с поддержкой 60,18 % на 2015—2021 годы. Явка на выборы составила 55,58 %.

Примечания 

Кантоны департамента Об